Servius Sulpicius Camerinus kan syfta på:

 Servius Sulpicius Camerinus (suffektkonsul 393 f.Kr.), romersk politiker
 
 Servius Sulpicius Camerinus Rufus, konsul 345 f.Kr., romersk politiker